Волоцкий — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области. Входит в состав Чернышковского городского поселения. Население  чел. ()

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области № 976-ОД от 22 декабря 2004 года хутор вошёл в состав Чернышковского городского поселения.

География 
Волоцкий расположен в верхних отрогах балки Журавки (правый приток Цимлы, бассейн Дона), возле хутора в ней сооружены пруды. Сама Цимла протекает в 4,6 км к северо-северо-востоку от хутора.

Абсолютная высота — 83 метра над уровнем моря.

 уличная сеть
В хуторе 5 улиц: ул. Восточная, ул. Гвардейская, ул. Продольная, ул. Садовая, ул. Школьная

 Географическое положение

Население

Инфраструктура 
Школа

Транспорт 
Хутор соединён асфальтовыми дорогами с ближайшими населёнными пунктами. В 3,6 км к северу от хутора проходит трасса . В 6,6 км к северу от хутора расположена железнодорожная станция Чернышков

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Чернышковского района